Cuvântul subiect are două sensuri principale: 1. ceea ce constituie materia, tema sau motivul unei activități sau ale unei stări; 2. Ființă vie considerată în individualitatea sa. Este folosit cu sensuri particulare în diferite domenii:
 Subiect (gramatică) – acea parte principală de propoziție despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului.
 Subiect (literatură) – fond principal, istoric sau fictiv al unei opere literare.
 Subiect (filosofie) – ființă sau principiu activ susceptibil de a poseda calități sau de a efectua acțiuni.

Referințe